Geografia: Normandia és una regió històrica del nord de França, formada a partir de l'històric Ducat de Normandia. Administrativament està dividida en:
 Normandia, una regió administrativa francesa
 L'Alta Normandia, una antiga regió administrativa francesa
 La Baixa Normandia, una antiga regió administrativa francesa
 Les illes Anglonormandes, una dependència de la Corona Britànica
 Història: Batalla de Normandia que es va produir a la Segona Guerra Mundial.
 Botànica: Normandia (gènere) és un gènere de plantes de la família rubiàcia.